Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mull“ beginnt.

Mull 



 Müll, Arnold (1906–1989), deutscher Fotograf und Künstler
 Mull, Brandon (* 1974), US-amerikanischer Schriftsteller
 Mull, Günther, deutscher Turner
 Mull, Joel (* 1975), schwedischer DJ, Musikproduzent und Remixer
 Mull, Martin (* 1943), amerikanischer Schauspieler
 Mull, Viola (* 1966), deutsche Politikerin (CDU)